Баи́мовский сельсовет ( ) — муниципальное образование в Абзелиловском муниципальном районе Республики Башкортостан Российской Федерации.
Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

История 
 2004 год 

Часть территории сельсовета (2683 га) переданы в Белорецкий район.

Закон Республики Башкортостан от 17 декабря 2004 г. N 125-з «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан, изменениях границ и преобразованиях муниципальных образований в Республике Башкортостан», статья 1. «Изменения в административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан», п.1:
1. Изменить границы Абзелиловского района, Баимовского сельсовета Абзелиловского района, Белорецкого района, Абзаковского сельсовета Белорецкого района согласно представленной схематической карте, передав часть территории площадью 2683 га Баимовского сельсовета Абзелиловского района в состав территории Абзаковского сельсовета Белорецкого района.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Абзелиловского района
Сельские поселения Башкортостана